Drowning in the Sea of Love –  brano composto da Kenny Gamble e Leon Huff interpretata da Joe Simon
 Drowning in the Sea of Love – album di Joe Simon del 1972
 Drowning in the Sea of Love – singolo degli Adventures del 1988